Масуэко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 19,76 км². Население — 389 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 97 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Саламанки